Brânzeu, Brînzeu:
 Nicolae Brânzeu
 Pius Brânzeu

Vezi și 
 Brânză (dezambiguizare)
 Brânzan
 Brânzari
 Brânzeni

Nume de familie românești